Геза:

 Геза — великий князь (надьфейеделем) мадьяр (венгров) из династии Арпадов.
 Геза I (ок. 1040—1077) — король Венгрии (1074—1077) из династии Арпадов.
 Геза II (1130—1162) — король Венгрии (с 13 февраля 1141 года) из династии Арпадов.
 Геза Чат (1887/1888—1919) — венгерский прозаик, драматург, художник, музыкант и музыкальный критик.